Усуриага (также встречается вариант Усурьяга; ) — испанская фамилия:
 Усуриага Лопес, Альбейро (1966—2004) — колумбийский футболист
 Веласко Усуриага, Эдвин Алексис (род. 1991) — колумбийский футболист